Марии́нское подворье — одно из зданий Русских построек в Иерусалиме. Построено в период 1860 по 1864-е годы усилиями Палестинского комитета в рамках постройки комплекса зданий Русского подворья в Иерусалиме под руководством архитектора М. И. Эппингера.

История

Дореволюционный период 

Мариинское женское подворье представляет собой комплекс зданий общей площадью 3706 м² и служило для проживания русских православных паломниц, прибывавших посетить святыни Иерусалима и всей Святой Земли. Подворье принимало до 1500 тысяч паломниц в год.

В 1864 году Мариинское подворье как и другие русские постройки на Мейдамской площади в центре Иерусалима передаются в ведение Палестинской комиссии, а в 1889 году Императорскому православному палестинскому обществу.

Под управлением Императорского православного палестинского общества, Мариинское подворье успешно действует и принимает русских православных паломниц до 1914 года. В период с 1914 по 1917 год как и все русские постройки в Иерусалиме, занимаются турецкими солдатами, а затем с 1917 года используется как тюрьма британской военной полицией.

Послереволюционный период 

С 1948 года Мариинское подворье перерегистрируется как и другие русские постройки на имя правительства СССР.

В 1964 году, в рамках межправительственного соглашения, подписанного Г.Меир и Н. С. Хрущёвым в рамках так называемой «апельсиновой сделки» Мариинское подворье продается советским правительством государству Израиль. Законность сделки остаётся спорной, так как непонятно, являлся ли СССР законным собственником подворья. С 1964 по 1991 годы здание Мариинского подворья использовалось под склады еврейского агентства.

Современное положение 
С 1991 года здание Мариинского подворья передается в ведение министерства обороны Израиля, которое производит в здании реконструкцию периода Британского мандата над Палестиной, основав здесь Музей узников подполья, работающего и открытого для посещения по сегодняшний день.

Литература 
 Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Том 1. — М.: Изд. «Международные отношения». 2000. — ISBN 5-7133-1063-9
 Императорское православное палестинское общество к 130-летию со дня основания // Материалы Международной научной конференции «Императорское православное палестинское общество в Святой Земле. К 130-летию со дня основания». — М., 2011. — ISBN 978-5-91674-192-6
 Лисовой Н. Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале XX веков. — М.: Изд. «Индрик». 2006. — 510 с. — ISBN 5-85759-327-1

Ссылки 
 Официальный портал Императорского православного палестинского общества
 История ИППО на портале православного научно-просветительского Общества «Россия в красках» в Иерусалиме

Примечания 

Здания и сооружения Иерусалима
Достопримечательности Иерусалима
Христианство в Иерусалиме
Императорское православное палестинское общество